Лахор () — друге за величиною місто Пакистану
 Лагор, Лаґор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Лагор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта